Никола́й Арха́нгельский:
 
 Архангельский, Николай Васильевич (1921—1945) — командир эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Архангельский, Николай Михеевич (1787—1857) — профессор математики Харьковского университета, переводчик.
 Архангельский, Николай Николаевич (1896—1984) — советский учёный в области энтомологии и защиты растений.
 Архангельский, Николай Павлович (в монашестве Стефан; 1861—1914) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Курский и Обоянский.